Luta Armada de Libertação Nacional, pode referir-se a:

Guerra de Independência de Angola
Guerra da Independência de Moçambique

Desambiguação